Occitania se poate referi la: 

 Occitania, regiune istorică și culturală care îi corespunde aproximativ treimii de sud a Franței;
 Occitania, regiune administrativă în sudul Franței, creată în 2015.